The End... – czwarty album Nico, wydany w listopadzie 1974. Nagrań dokonano w 1973 Sound Techniques Ltd. w Londynie. Reedycja CD z 2012 zawiera dodatkowo dziewięć utworów.

Lista utworów 

 reedycja CD 2012
utwory bonusowe:

Skład 
 Nico – śpiew, fisharmonia
 John Cale – gitara basowa, ksylofon, gitara, syntezator, organy, marimba, trójkąt, instr. perkusyjne, pianino
 Phil Manzanera – gitara („The End”)
 Brian Eno – syntezatory
 Vicki Wood – dalsze śpiewy
 Annagh Wood – dalsze śpiewy
 produkcja
 John Cale – producent

Linki zewnętrzne 
 LP+CD "The End..." 1974, Discogs

Przypisy 

Albumy Nico
Albumy wyprodukowane przez Johna Cale’a
Albumy Island Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1974